Crollius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christian Crollius (1728–1790), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Johann Lorenz Crollius (1641–1709), deutscher reformierter Theologe, Philosoph und Hochschullehrer
 Johann Philipp Crollius (1693–1767), deutscher Pädagoge und Historiker
 Oswald Crollius, Oswald Croll (1560–1609), deutscher Alchemist, Mediziner und Pharmazeut